Гран-при Бахрейна 2020 года (официально ) — пятнадцатый этап обновлённого календаря чемпионата мира «Формулы-1». Прошёл 27—29 ноября на Международном автодроме Бахрейна в пустыне Сахир. Это был 16-й Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1». Также это первая гонка из двух этапов подряд, которые прошли на трассе с разными конфигурациями.

В первоначальном календаре гонка была намечена на 20—22 марта вторым этапом, но из-за эпидемии коронавируса COVID-19 была перенесена на неопределённый срок. Прошёл в «закрытом режиме» (без зрителей).

Поул в 10-й раз в сезоне и 98-й раз в карьере завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes. Он же одержал победу в гонке. Вторым финишировал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — его напарник Александр Албон.

Шины 
Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: два комплекта Hard, три комплекта Medium и восемь комплектов Soft.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +26 °C, трасса +28…27 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:34,527
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Стартовое поле

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +25…24 °C, трасса +28…26 °C

Описание 
На первом круге произошла серьёзная авария — Ромен Грожан, зацепившись за Даниила Квята, потерял машину, которая вылетела с трассы и врезалась в защитный барьер. От удара машину разорвало пополам в районе топливного бака, она мгновенно вспыхнула. Передняя часть вместе с Грожаном застряла в барьере и горела, задняя осталась на трассе. Система Halo защитила голову гонщика от удара в барьер. Через десяток секунд Грожан выбрался из огня — водитель медицинской машины Алан ван дер Мерве помог ему перелезть через барьер. Гонка была остановлена на 1,5 часа красными флагами. Гонка возобновилась рестартом с места. На втором рестарте Квят передним левым колесом зацепил заднее правое колесо Лэнса Стролла. Машина канадца перевернулась вверх колёсами и замерла. Гонщик не пострадал. Выехал автомобиль безопасности — нужно было перевернуть машину и убрать обломки. Квят за этот инцидент был наказан 10-секундным штрафом.

Валттери Боттас после прокола сменил резину и откатился далеко назад. На 53-м круге у шедшего третьим Серхио Переса сгорел мотор и на трассе снова появилась машина безопасности, которая довела пелетон до финиша.

Льюис Хэмилтон одержал 95-ю победу в карьере, в том числе 11-ю в сезоне и 4-ю на этой трассе. Вторым финишировал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — его напарник Александр Албон.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull-Honda) — 1:32,014, поставлен на 48 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также 
 
 Гран-при Сахира 2020 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт Гран-при

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Ноябрь 2020 года
2020 год в Бахрейне